Yüreğir bezeichnet
 einen oghusischen Stamm, siehe Yüreğir
 einen Stadtbezirk und Landkreis in der Provinz Adana, siehe Yüreğir (Adana)